Zion eller Sion kan henvise til flere artikler:

 Zion – en borg ved Jerusalem
 Zion Nationalpark – en nationalpark i Utah, USA

Se også
 Sion (flertydig)
 Zionisme – en sekulær politisk bevægelse og ideologi, der arbejder for et sikkert hjemland til det jødiske folk
 Zions Vises Protokoller – en forfalsket jødisk plan om verdensherredømme
 Zions Sogn – et sogn i Skads Provsti (Ribe Stift) i Esbjerg Kommune
 Zions Kirke – i Zion Sogn, Esbjerg Kommune
 Sions Kirke – Østerbro i Københavns Kommune
 Filmtrilogien The Matrix, hvori Zion er den sidste by befolket af mennesker.

no:Zion